Due unità della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di SMS Thetis:

  – fregata a vela da 35 cannoni, varata nel 1846 per conto della Royal Navy, trasferita alla marina prussiana nel 1855 e radiata nel 1871
  – incrociatore leggero della classe Gazelle, varato nel 1900 e radiato nel 1929